Look At Yourself — третій студійний альбом англійського гурту Uriah Heep.

Композиції 
 Look at Yourself — 5:09
 I Wanna Be Free — 4:00
 July Morning — 10:32
 Tears in My Eyes — 5:01
 Shadows of Grief — 8:39
 What Should Be Done — 4:15
 Love Machine — 3:37

Джерела 
 Look At Yourself  allmusic
 Look At Yourself  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep